Aceasta este lista celor 282 de comune din departamentul  Vendée , Franța.

Vendee